Jméno a příjmení Josef Tichý má více nositelů:

 Josef Tichý (fotbalista) (1905–???) – český fotbalista
 Josef Tichý (fotograf) (1914–1993) – český fotograf
 Josef Tichý (kněz) (1801–1878) – český katolický kněz a básník